Sacred Heart Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sacred Heart Catholic Church (Alamosa, Colorado), ID-Nr. 98000855
 Sacred Heart Catholic Church (Pensacola, Florida), ID-Nr. 08001161
 Sacred Heart Catholic Church (Tampa, Florida)
 Sacred Heart Catholic Church (Augusta, Georgia), ID-Nr. 72000399
 Sacred Heart Catholic Church (Alturas), Kalifornien, ID-Nr. 83001209
 Sacred Heart Catholic Church (Abilene, Texas), ID-Nr. 92000233

Siehe auch:
 Sacred Heart Catholic Church and Rectory